Forstboden steht für:
 Waldboden, ein Bodentyp
 Forstboden (Gemeinde St. Peter), Ortslage von St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark